ДП — акронім, що може означати:

 Державне підприємство
 День пластуна
 Дизельне паливо
 Диспетчерський пункт
 Дитяча порнографія
 Дитяча проституція
 Дитяча праця
 Дочірній процес
 Дочірнє підприємство
 ДіПі (від ) — переміщені особи

Див. також 
 DP